Duppré ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Duppré (1919–1988), deutscher Verwaltungsbeamter
 Hans Jörg Duppré (* 1945), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 du Pré
 Dupree
 Dupré
 Duprès